Салах Зульфикар (, 18 января 1926 — 22 декабря 1993) — египетский актер и продюсер фильмов.

Один из известнейших египетских актёров. Салах Зульфикар проработал в египетской киноиндустрии 37 лет. С 1956 по 1993 год он снял 12 фильмов и сыграл более чем в 150 фильмах. Многие из них играли или снимались вместе с самыми известными египетскими актерами и актрисами. Он считается одним из величайших актеров кинематографа Египта на протяжении всей его истории. Начал свою карьеру в качестве полицейского в Национальной полиции Египта, а в 1956 году стал актером.

Фильмография 
Салах Зульфикар снимался в боевиках, криминалах, войнах, драмах и романтических комедиях и никогда не ограничивался одним определенным типом фильмов.

Салах Зульфикар снялся в 13 фильмах из 100 лучших фильмов египетского кинематографа XX века. Он сыграл всевозможные роли в его впечатляющей карьере, охватывающей более 37 лет.

Как актер

Художественные фильмы

Как продюсер 
 1962: Свидание в башне
 1962: письмо от неизвестной женщины
 1962: Я беглец
 1966: моя жена — генеральный менеджер
 1966: 3 вора
 1969: Что-то бояться
 1973: Другой человек
 1975: Требую решения!

Избранные награды 
 Национальная почетная награда в знак признательности за его национальную роль в битве при Исмаилии в 1952 году.
 Национальная почетная награда первого класса от президента Гамаль Абдель Насер в знак признательности за его национальную роль в сражениях Суэцкий кризис в 1957 году.
 Государственная премия за лучшую мужскую роль за роль в Мягкие руки в 1964 году.
 Государственная премия за лучшую мужскую роль за роль в фильме «Дороже моей жизни» 1965 г.
 Государственная премия за лучший продюсер за фильм Моя жена, генеральный директор в 1966 году.
 Приз за лучший фильм на кинофестивале в Католическом центре за фильм Моя жена, генеральный директор в 1966 году.
 Государственная премия за лучший продюсер за фильм Требую решения!, 1975 г.
 Благодарственная грамота от президента Анвар Садат в День искусства в 1979 году.
 Государственная премия за лучшую мужскую роль за роль в фильме «Павлин» 1982 г.

Примечания 

Актёры Египта